Blount County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Blount County (Alabama) – okres státu Alabama
 Blount County (Tennessee) – okres státu Tennessee